Fjärdharan kan syfta på följande platser:

Åland 

 Fjärdharan (sydväst Föglö, Åland), 
 Fjärdharan (sydost Föglö, Åland),